Василевский, Леонид:
 Василевский, Леонид Дмитриевич (1901—1978) — советский генерал-майор.
 Василевский, Леонид Исаакович (1904—1984) — советский экономикогеограф.